Розколоте небо (1964) — німецький (НДР) фільм режисера Конрада Вольфа.
 Розколоте небо (1974) — литовський радянський фільм реж. Маріонаса Гедраса.
 Розколоте небо (1979) — трисерійний український радянський телефільм реж. Анатолія Іванова.
 Розколоте небо (1982) — шведський фільм-драма реж. Інгрід Тулін.
 Розколоте небо (1990) — британсько-італійський фільм реж. Бернардо Бертолуччі.
 Розколоте небо (2006) — мексиканський фільм реж. Хуліана Ернандеса.

Див. також 
 Розколоте небо